Lettin bezeichnet

Lettin (Halle), einen Stadtteil von Halle (Saale), Sachsen-Anhalt
die Gemeinde Letiny, Okres Plzeň-jih, Tschechien 
Lázně Letiny (Bad Lettin), Ortsteil von Letiny, Okres Plzeň-jih, Tschechien
eine Bewohnerin Lettlands
Siehe auch:
 Die Lettin und ihr Lover